CONI steht für:
 Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Nationales Olympisches Komitee Italiens
 Lockheed Super Constellation, (ICAO-Code), US-amerikanisches Verkehrsflugzeug

Coni bezeichnet:
 Cuneo, Ort im Piemont, auf piemontesisch Coni genannt

Siehe auch:
 Cony
 Conie
 Koni

Abkürzung